Lifeline (film), een Amerikaanse film uit 1997
Lifeline, een album van Neal Morse uit 2008